Adaltrude, Adeltrude ou Aldetrude est un prénom féminin désuet, d'étymologie germanique (adal = « noble » et trud = « fidélité »), fêté le 14 novembre, qui a été le nom de :

 Adaltrude ou Adeltrude, noble franque de la fin du  et du début du , fille de Berchaire, maire du palais de Neustrie, épouse de Drogon, duc de Champagne ;
 Adaltrude, épouse du seigneur Gauzlin  du Maine au début du  ;
 Sainte Adaltrude (), ou Adeltrude, comtesse d'Aurillac, mère de saint Géraud d'Aurillac ;
 Sainte Adeltrude ou Aldetrude (ca 670-697), fille de Madelgaire de Famars de Hainaut (Saint-Vincent) et de Waudru (Valtrudis) de Lommois (sainte Waudru). Elle aurait épousé Waudbert VI de Lommois (son oncle maternel) et serait la mère de Waudbert VII de Lommois. Elle succéda à Sainte Aldegonde en reprenant la charge de Mère Abbesse au couvent de Maubeuge.

Références